Bombyx est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de lépidoptères (papillons) nocturnes. 

Originellement, ce nom est le nom scientifique du genre Bombyx (dans la famille des Bombycidae), qui regroupe plusieurs espèces dont la plus connue est Bombyx mori (en français le Bombyx du mûrier), dont la chenille est appelée « ver à soie » et exploitée pour la sériciculture. 

Cependant, en tant que nom vernaculaire ou nom vulgaire français, « Bombyx » a un sens beaucoup plus large : il s'applique à d'autres espèces de papillons qui appartiennent à plusieurs autres familles (notamment certains Erebidae, Lasiocampidae, Notodontidae et Saturniidae), et dont certaines étaient autrefois classées dans le genre Bombyx.

Liste d'espèces appelés « Bombyx » en français 

Note : plusieurs noms français peuvent correspondre à une même espèce.

 Bombyx de l'acacia — Streblote acaciae
 Bombyx de l'ailante — Samia cynthia
 Bombyx de l'aubépine — Trichiura crataegi
 Bombyx des buissons — Lemonia dumi
 Bombyx buveur — Euthrix potatoria
 Bombyx carmélite — Odontosia carmelita
 Bombyx chaonien — Drymonia ruficornis
 Bombyx du chêne — Lasiocampa quercus
 Bombyx cul-brun ou Bombyx chrysorrhée — Euproctis chrysorrhoea
 Bombyx cul-doré — Euproctis similis
 Bombyx de Datin — Lasiocampa datini
 Bombyx dictaeoïde — Pheosia gnoma
 Bombyx disparate — Lymantria dispar
 Bombyx druide — Drymonia querna
 Bombyx feuille de l'yeuse — Phyllodesma ilicifolia
 Bombyx des feuilles de peuplier — Gastropacha populifolia
 Bombyx du hêtre — Stauropus fagi
 Bombyx laineux — Eriogaster lanestris
 Bombyx à livrée — Malacosoma neustria
 Bombyx du lotier — Psilogaster loti
 Bombyx de Millière — Poecilocampa alpina
 Bombyx moine ou Bombyx nonne — Lymantria monacha
 Bombyx de la molène — Neoharpyia verbasci
 Bombyx du mûrier — Bombyx mori
 Bombyx neustrien — Malacosoma neustria
 Bombyx du peuplier — Poecilocampa populi
 Bombyx de Philopal — Lemonia philopalus
 Bombyx du pin — Dendrolimus pini
 Bombyx plumet — Ptilophora plumigera
 Bombyx processionnaire du pin ou Bombyx pityocampe — Thaumetopoea pityocampa
 Bombyx processionnaire du chêne — Thaumetopoea processionea
 Bombyx rimicole — Eriogaster rimicola
 Bombyx de la ronce — Macrothylacia rubi
 Bombyx du trèfle — Lasiocampa trifolii
 Bombyx de Staudinger — Lasiocampa staudingeri
 Bombyx de Vallantin — Lemonia vallantini
 Bombyx de l'yeuse — Trichiura ilicis

Voir aussi

Article connexe 
 Bombyx (genre)

Liens externes 
 Les confusions possibles sur le nom bombyx… Les bons bombyx et les non-bombyx par Alain Fraval, dans Insectes  (2007)
 Une conséquence historique : Étienne-Léopold Trouvelot ou l’amateurisme catastrophique par Alain Fraval, dans Insectes  (2007)
 Liste de noms vernaculaires de lépidoptère sur un site spécialisé sur les phéromones

Lépidoptère (nom vernaculaire)
Nom d'insecte ambigu
Lepidoptera